GSX est un sigle qui peut désigner :
 GSX (où GSX signifie Graphics System Extension), une bibliothèque logicielle de dessin multiplate-forme conçue au début des années 1980 ;
 , une bourse basée à Gibraltar.